Godesberg steht für:
 Bad Godesberg, bis 1925 Gemeinde Godesberg, seit 1969 Stadtbezirk von Bonn 
 Godesberger Programm, von 1959 bis 1989 das Parteiprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)
 Hochschulreform, Dokumente der Westdeutschen Rektorenkonferenz 1968 dazu, als „Godesberger Erklärung“ publiziert und zitiert
 Godesberger Erklärung, ein weitverbreitetes kirchliches Dokument vom März 1939, das eine Übereinstimmung von evangelischem Glauben und Nationalsozialismus darstellt.

Godesberg ist der Familienname folgender Personen:
 Tilmann Joseph Godesberg (1690–1754), Priester und Offizial im Erzbistum Köln

Siehe auch:
 Godesburg
 Gottesberg